En élevage, le pedigree (ou pédigrée) d'un animal est une liste d'ancêtres garantissant la « pureté » de sa race.
 Pedigree est un roman autobiographique de Georges Simenon, publié en 1948.
 Un pedigree est une autobiographie de Patrick Modiano, publiée en 2005.
 Pedigree est une marque de nourriture pour chiens.
 Pedigree Dolls & Toys est un fabricant de jouets britannique.